Franzos är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Karl Emil Franzos (1848–1904), österrikisk skriftställare och publicist
 Marie Franzos (1870–1941), österrikisk översättarinna

Tyska efternamn